Landtagswahlkreis 71 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wesermarsch (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Wesermünde (2003)
 Landtagswahlkreis Hadeln (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Wesermarsch (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Recklinghausen III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Oberhausen I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Mülheim II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Duisburg III (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Duisburg-Ruhrort (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Aue I (1990)